Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Beatty, d'après l'amiral  :
 l', un destroyer de classe Gleaves lancé en 1941 et coulé en 1943 ;
 l', un destroyer de classe Allen M. Sumner lancé en 1944 et transféré au Venezuela en 1972.

Voir aussi 
 

Beatty